Nicolas de Tolentino (1239/1245-1305), moine de l'Ordre des ermites de saint Augustin.
 San Nicolás de Tolentino, commune de la communauté autonome des Îles Canaries en Espagne.

Voir aussi 
 , page d'homonymie